Гершон — имя собственное.

 Гершон, Алик (род. 1980) — израильский шахматист, гроссмейстер (2000);
 Гершон бар Реувен Мизрахи (1815—1891) — главный раввин Кавказа, каббалист, хасид.
 Гершон, бен-Иегуда (ум. 1040) — еврейский учёный.
 Гершон, бен-Элиэзер — еврейский учёный XVI века.
 Гершон, бен-Соломон — еврейский учёный XII века.
 Гершон, Джина (род. 1962) — американская киноактриса.
 Гершон, Йозеф (1887—1960) — чешский дирижёр и композитор из судетских немцев.
 Гершон, Пини (род. 1951) — израильский баскетбольный тренер.
 Гершон, Рами (род. 1988) — израильский футболист.
 Гершон га-Коген, Иосиф бен-Мордехай  (1510—1591) — раввин и талмудист.

Примечания